Сборная Марокко по регби (, ) представляет страну в международных соревнованиях по регби-15 высшего уровня. Команда управляется Марокканской королевской федерацией регби. Сборная ежегодно принимает участие в кубке Африки, в 2003 и 2005 годах марокканцы выигрывали турнир. Как правило, домашние матчи сборной проходят в Касабланке.

Арабская команда ни разу не становилась участником финальной части чемпионата мира, тем не менее, сборная участвовала ещё в отборочном турнире к чемпионату 1991 года.

История 
Первый матч команда провела 25 декабря 1931 года в Рабате, марокканцы принимали испанских регбистов и уступили со счётом 6:14. Реванш мог состояться спустя три дня, но теперь в матче была зафиксирована ничья (10:10). В апреле следующего года команды встретились вновь, и марокканцы проиграли 8:14, матч прошёл в Мадриде. В декабре испанцы оказались сильнее уже с заметным преимуществом (14:0). После четырёх проведённых встреч африканцы взяли длительную паузу. Игру на международном уровне марокканцы возобновили лишь в 1967 году.

После перерыва африканцы снова сыграли с Испанией и проиграли в пятый раз (0:3). Очередная встреча оппонентов в Касабланке принесла марокканцам первую победу — команда превзошла европейцев всего на одно очко. В конце 1970 года коллектив уступил французским регбистам в товарищеском матче, а через год обыграл итальянцев в Неаполе. Затем последовало домашнее поражение от Румынии (0:25). В 1972 году, снова в товарищеском матче с французами, марокканцы проиграли с крупным счётом 6:73. В 1975 году сборная обыграла Бельгию в Брюсселе. Позже африканцы одержали победы над Италией и ФРГ. Команда по-прежнему уступала французам и румынам. В 1983 году прошёл ещё один матч между французскими и марокканскими спортсменами — первые выиграли со счётом 16:9.

Команда участвовала в отборочном турнире к кубку мира 1991 года. В 1990 году арабы уступили Зимбабве (0:16) и Тунису (12:16), но выиграли у ивуарийцев (11:4). В результате сборная выбыла из дальнейшей борьбы. В следующем отборочном цикле команда победила Тунис (6:5) и проиграла Кот-д’Ивуару, чего оказалось достаточно для выхода во второй раунд. Там команда снова проиграла регбистам с Берега Слоновой Кости, оказалась слабее Зимбабве и провела ничейный матч с Намибией.

Сборная играла в четвёртом раунде отбора к чемпионату 1999 года. Игрокам предстояло встретиться с Намибией, Зимбабве и Кот-д’Ивуаром. В итоге сборная стала второй, пропустив вперёд намибийцев, и прошла в международный раунд плей-офф. Встреча с Уругваем не увенчалась для африканцев успехом, и марокканцы проиграли оба матча. В 2000 году сборная стала участником первого сезона Кубка европейских наций. Команда играла на достаточно высоком уровне и смогла преподнести европейским регбистам сюрприз, обыграв румын (18:10). В том же году арабы сыграли с молодёжной сборной ЮАР (до 23 лет). В квалификации к мировому первенству 2003 года коллектив одержал победу над ивуарийцами и проиграл Тунису. В феврале команда сыграла с любительской сборной Франции — матч в Рабате завершился триумфом хозяев (32:22).

Попытка пройти отбор на французский кубок мира в 2007 году также стала безуспешной. Команде удалось превзойти Уганду (36:3) и сыграть с Кот-д’Ивуаром вничью (9:9). Затем игроки дважды проиграли Намибии (7:25 в Виндхуке и 8:27 в Касабланке). Несмотря на это, сборная вышла в международные стыковые матчи, однако португальские оппоненты вышли из двухматчевой серии победителями. Отбор к чемпионату 2011 года команда провалила в самом начале, проиграв домашнюю встречу с Кот-д’Ивуаром (9:21). Сборная не смогла принять участие в кубке АФрики 2011 года, в результате чего организаторы турнира перевели команду в дивизион 1B. После поражений от Мадагаскара и Сенегала марокканцы выбыли в дивизион 1C и лишились права участвовать в отборе к чемпионату мира 2015 года, финальная часть которого прошла в Англии.

Чемпионаты мира

Результаты 
По состоянию на 28 февраля 2013 года.

Примечания

Ссылки 
 Список матчей сборной
 Марокко на RugbyData.com

Марокко
Регби в Марокко
Сборные Марокко